Шабран — фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Шабран, Жозеф (1763—1843) — французский генерал Наполеоновских и Революционных войн.

Топоним

Азербайджан 
 Шабран — город и административный центр Шабранского района Азербайджана.
 Шабран — историческая область и одноимённый средневековый город на территории современного Азербайджана.